Трагёс () — коммуна () в Австрии, в федеральной земле Штирия.

Входит в состав округа Брук-на-Муре. Население составляет 1084 человека (на 31 декабря 2005 года). Занимает площадь 110,52 км². Официальный код — 6 02 20. У Трагёс находится озеро Грюнер-Зе (Зелёное озеро).

Политическая ситуация 
Бургомистр коммуны — Манфред Хоффман (СДПА) по результатам выборов 2005 года.

Совет представителей коммуны () состоит из 15 мест.

 АНП занимает 7 мест.
 местный список: 5 мест.
 СДПА занимает 3 места.

Ссылки 
 Официальная страница

Города Штирии